Jahani ist der Familienname folgender Personen:
 Esam al-Jahani (* 1982), libyscher Fußballschiedsrichter
 Mohamed al-Jahani (* 1975), saudi-arabischer Fußballspieler
 Rahim Jahani (~1947–2014), afghanischer Sänger
 Salma Jahani (* 1952), afghanische Sängerin